Velika nagrada Velike Britanije 1963 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1963. Odvijala se je 20. julija 1963.

Dirka 

|-
! 1
| 4
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 82
| 2:14:09,6
| 1
| 9
|-
! 2
| 10
|  John Surtees
| Ferrari
| 82
| + 25,8 s
| 5
| 6
|-
! 3
| 1
|  Graham Hill
| BRM
| 82
| +1 krog
| 3
| 4
|-
! 4
| 2
|  Richie Ginther
| BRM
| 81
| +1 krog
| 9
| 3
|-
! 5
| 3
|  Lorenzo Bandini
| BRM
| 81
| +1 krog
| 8
| 2
|-
! 6
| 12
|  Jim Hall
| Lotus-BRM
| 80
| +2 kroga
| 13
| 1
|-
! 7
| 19
|  Chris Amon
| Lola-Climax
| 80
| +2 kroga
| 14
|  
|-
! 8
| 20
|  Mike Hailwood
| Lotus-Climax
| 78
| +4 krogi
| 17
|  
|-
! 9
| 7
|  Tony Maggs
| Cooper-Climax
| 78
| +4 krogi
| 7
|  
|-
! 10
| 23
|  Carel Godin de Beaufort
| Porsche
| 76
| +6 krogov
| 21
|  
|-
! 11
| 21
|  Masten Gregory
| Lotus-BRM
| 75
| +7 krogov
| 22
|  
|-
! 12
| 22
|  Bob Anderson
| Lola-Climax
| 75
| +7 krogov
| 16
|  
|-
! 13
| 24
|  John Campbell-Jones
| Lola-Climax
| 74
| +8 krogov
| 23
|  
|-
! Ods
| 25
|  Jo Siffert
| Lotus-BRM
| 66
| Menjalnik
| 15
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jo Bonnier
| Cooper-Climax
| 65
| Pritisk olja
| 12
|  
|-
! Ods
| 9
|  Dan Gurney
| Brabham-Climax
| 59
| Motor
| 2
|  
|-
! Ods
| 26
|  Ian Raby
| Gilby-BRM
| 59
| Menjalnik
| 19
|  
|-
! Ods
| 16
|  Ian Burgess
| Scirocco-BRM
| 36
| Vžig
| 20
|  
|-
! Ods
| 8
|  Jack Brabham
| Brabham-Climax
| 27
| Motor
| 4
|  
|-
! Ods
| 11
|  Innes Ireland
| BRP-BRM
| 26
| Vžig
| 11
|  
|-
! Ods
| 5
|  Trevor Taylor
| Lotus-Climax
| 23
| Črpalka za gorivo
| 10
|  
|-
! Ods
| 15
|  Tony Settember
| Scirocco-BRM
| 20
| Vžig
| 18
|  
|-
! Ods
| 6
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 6
| Motor
| 6
|  
|-
! DNS
| 27
|  Nasif Estéfano
| De Tomaso
| 
| 
| 
|
|-
! WD
| 17
|  Giancarlo Baghetti
| ATS
| 
| Nepripravljen dirkalnik
| 
|
|-
! WD
| 18
|  Phil Hill
| ATS
| 
| Nepripravljen dirkalnik
| 
|
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1963
1963